Harz – catena montuosa nella Germania settentrionale
 Harz – territorio extracomunale della Bassa Sassonia, in Germania, nel circondario di Goslar
 Harz – territorio extracomunale della Bassa Sassonia, in Germania, nel circondario di Osterode am Harz
 Carl (o Karl) Otto Harz – micologo e farmacista tedesco
 10249 Harz – asteroide